Quatro elementos - no âmbito da teoria dos quatro elementos, um quinto excluído, por vezes referenciado como o éter
Éter (elemento)
Ou ainda:
O Quinto Elemento - filme francês de 1997 estrelado por Bruce Willis e Milla Jovovich
Quinto Elemento (álbum do Zero) - da banda brasileira de rock alternativo Zero

Desambiguação